Johann von Zypern heißt:

 Johann I. von Zypern (um 1256–1285), König von Zypern, siehe Johann I. (Zypern)
 Johann II. von Zypern (1414/18–1458), König von Zypern, siehe Johann II. (Zypern)